Boyce peut faire référence à :

Patronyme

 Brandon Boyce (né en 1970), scénariste et acteur américain ;
 Cameron Boyce (1999-2019), acteur américain ;
  (né en 1953), citoyen américain qui vendit des secrets concernant des satellites secrets à l'URSS ;
 Darryl Boyce (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Donald Boyce (né en 1973), joueur et entraîneur de basketball ;
 Emmerson Boyce (né en 1979), joueur de football barbadien ;
 Frank Cottrell Boyce (né en 1959), scénariste britannique ;
  (1827-1888), théologien et fondateur du Southern Seminary ;
 Josiane Boyce (née en 1950), personnalité politique française ;
 Mark Boyce (1960-), chanteur et mannequin australien ;
 Mary Boyce (1920-2006), orientaliste britannique ;
 Max Boyce (1943-), chanteur et humoriste gallois ;
 Michael Boyce (1943-2022), officier de la Royal Navy, membre du banc crossbencher de la Chambre des lords britannique ;
 Sonia Boyce (1982-), artiste contemporaine afro-caribéenne ;
 Todd Boyce (né en 1961), acteur américain ;
  (?-1947), co-inventeur du langage de recherche de base de données relationnelle « SQL » ;
 Walter Boyce (né en 1946), pilote de rallyes canadien ;
 William Boyce (1711-1779), compositeur britannique ;
 William D. Boyce (1858-1929), homme d'affaires, entrepreneur et explorateur américain ;
 William Ralph Boyce Gibson (1869-1935), philosophe britannique.

Toponyme

 Boyce, une ville de Louisiane ;
 Boyce, une ville de Virginie.

Autres
 , un personnage de la sitcom britannique Green Wing ;
 Boyce Avenue, un groupe américain de rock ;
 Boyce and Hart, un duo américain d'auteurs-compositeurs, comprenant Tommy Boyce et Bobby Hart.